Оноприеновка — село Кувандыкского городского округа Оренбургской области России. Является одним из сел, которые были основанным переселенцами. В официальных источниках значится что: «В 1880—1890-х годах в поисках „вольных земель“ на восток России устремляются переселенцы с центральной и западной части российской империи. Населенные пункты Кашкук, Куруил, Новопокровка, были основаны переселенцами из Курской и Воронежской губерний; Сара, Сарбай, Кайракла — из Самарской губернии; Оноприеновка, Пехотное — украинцами из Полтавской и Харьковской губерний», схожие даты косвенно дают списки репрессированных  . Название села «Оноприеновка» связано с фамилией купившего местные земли у башкир переселенца  — Оноприенко. Помимо села Оноприеновка Петр Андреевич Оноприенко основал хутор Блява (Блявкий). Подробная история села Оноприеновка описана в книге «История села Оноприеновка» В. Г. Кулинич, С. М. Стрельникова, 2001 г. издания. Данные по дате основания разнятся, по одним источникам это 1896  или 1898 год, по другим 1901 год.

Одно из преданий жителей гласит, что история поселения на месте расположения с. Оноприеновка была до указанных выше дат. По преданиям, изначально на месте Оноприеновки находился хутор Новомихайловское (1892 г.) , однако в начале 20 века произошел конфликт жителей с башкирами за потраву их угодий. Крестьяне Ново-Михайловки отрезали язык одному из жеребцов, принадлежавших башкирам, а те в свою очередь, сожгли их деревеньку. Жителям хуторка пришлось переселятся на то место, где в дальнейшем расположилась их деревня в 8 километрах к северо-западу от Оноприеновки, на место, где сейчас от деревеньки осталось лишь урочище. Достоверность предания проверить не возможно.

Общая информация 
Село Оноприеновка расположено в Российской Федерации, Оренбургская область, Кувандыкский район. Почтовый индекс населенного пункта 462201.

Поселковый центр до 2016 года. В состав «сельское поселение Оноприеновский сельсовет» входило 5 населенных пунктов:

 Оноприеновка (село)
 Башкалган (поселок)
 Верхненазаргулово (деревня)
 Новоказанка (деревня)
 Поим (село)

С 01.01.2016 года «сельское поселение Оноприеновский сельсовет» прекратило свое существование и в полном составе (все вышеуказанные населенные пункты) вошло в муниципальное образование «Кувандыкский городской округ» (Закон Оренбургской области от 15 сентября 2008 года N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав.»)

Инфраструктура

Организации и предприятия в селе 
В селе работает: Оноприеновская общеобразовательная школа (МБОУ «ОНОПРИЕНОВСКАЯ ООШ») , клуб (филиал МБУК «ЦКС» КУВАНДЫКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОНОПРИЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ), ФАП с 1971 г. (филиал ГБУЗ «ГБ» г. Кувандыка" Оноприеновский фельдшерско-акушерский пункт), отделение Сбербанка России 8623/06039 (отделение сбербанка на с. Новосимбирка, д. Первомайск, с. Оноприеновка, с. Новосамарск, с. Куруил, с. Ибрагимово, д. Первомайск, с. Оноприеновка, с. Новосамарск, с. Куруил, с. Ибрагимово), Оноприеновский отдел по работе с сельским населением Кувандыкского городского округа  (организован в соответствии с «Положением об Оноприеновском отделе по работе с сельским населением администрации Кувандыкского городского округа», утвержденным распоряжением главы Кувандыкского городского округа 31.12.2015 № 15-р), религиозная организация (Местная Религиозная Организация Православный Приход Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской  с. Оноприеновка Кувандыкского района Оренбургской области Орской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), сельскохозяйственное предприятие ООО «Колос −3», частные торговые точки торгующие бакалеей.

Транспорт 
Рядом с селом проходит автомобильная дорога местного значения «Кувандык — Новосимбирка » — идентификационный код 53 ОП МЗ 53Н-1503000

По маршруту г. Кувандык — п. Новосимбирка  с заездом в с. Оноприеновка курсирует автобус (раз в день, есть выходные дни).

Ближайший железнодорожный вокзал в 25 км — железнодорожная станция Сара  Южноуральской ЖД. Основным ближайшим транспортным узлом является центр городского округа — город Кувандык (в 41 км от села).

Коммунальное обеспечение 
Село в 90-е годы прошло процесс газификации, имеется центральное холодное водоснабжение, электричество. Системой канализации село обеспечено частично.

Религиозная жизнь 
В селе в период с июля 2017 г. (освещение закладного камня) по 16 ноября 2019 г. (освещение крестов и воздвижение на купола храма) был построен православный храм, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской .

В селе имеется православное кладбище.

Не смотря на наличие жителей исповедующих ислам, в селе нет ни мечети, ни соответствующего кладбища.

Достопримечательности 
Обелиск , располагающийся на окраине с. Оноприеновка, посвящен воинам — землякам, погибшим в годы ВОВ. Памятник выполнен по замыслу Н. И. Верхолата. Открытие произошло в 1967 году. С 2018 года возле обелиска на 9 мая проходит акция «Бессмертный полк».

Православная церковь (год постройки 2019). Церковь белого цвета с синей крышей, золоченными куполами. Расположена в центре села рядом с социальными объектами.

Ущелье реки Яланаир (Яланлям). Село располагается на левом берегу реки Яланаир (Змеинная). Летом спокойная, весной бурная, речка проложила свой путь разрезая прилегающие предгорья и саринское плато, создав живописное ущелье с широколистным лесом. В ущелье представлены дуб, осина, береза, тополь, ясень, рябина, кустарники. Произрастает краснокнижный ковыль, местами тюльпаны. Выходы останцев каменных пород создают местами крутые берега. Особенно живописна местность в осенний период. Местный лес хорош для сбора грибов и лесной ягоды. Крупных животных (в том числе хищников) в лесах близь села нет. Встречаются лиса, заяц-беляк, куропатка, журавль. В речке водится мелкая рыба.

Курганные могильники. Возле села расположен курганный могильник в 5 км на юго-востоке от села. Поставлен на учёт на основании Решения Законодательного  Собрания Оренбургской области № 118 от 16.09.1998 г. в качестве памятника археологии. В Кувандыкском районе масштабных археологических изысканий не проводилось . Курганные могильники района представлены начиная бронзовым веком и заканчивая поздним средневековьем. Исследованным является Гумаровский курган (возле села Гумарово). Определено, что захоронение принадлежит Скифам. Есть основани полагать, что к той же культуре относятся и могильники близ сел Оноприеновка и Башкалган.

Население 
По состоянию на 2020 год в селе числится проживающими 364 человека. Ежегодно население села уменьшается, что привело к уменьшению количества учащихся местной школы. Как и большинство поселений, находящихся вблизи, село переживает период стагнации. Большинство жителей села задействовано в сельском хозяйстве.

Дополнительные факты 
Село упоминается в описании борьбы белых и красных времен гражданской войны. Подробнее в сноске  (искать по названию села) на историческую работу «Повстанческое движение крестьян русских сел Усерганского кантона в 1920—1921 гг.»

Цикл статей Кулинич В. Г. о родном селе был опубликован газетой «Новый путь». Ознакомиться с материалами можно по ссылке .

На сайте района , в разделе «Бессмертный полк» имеется краткая биография Оноприеновца, участника ВОв — Митусова Андрея Васильевича.

Примечания 

Населённые пункты Кувандыкского городского округа